Hoofdklasse (mannenhandbal) 2005/06
 Hoofdklasse (vrouwenhandbal) 2005/06